Beizen steht für:
 Beizen, eine Oberflächentechnik
 bei Holz siehe Beizen (Holz)
 ein Arbeitsschritt bei der Lederherstellung, siehe Gerben #Arbeitsschritte in der Gerberei
 Beizen (Kochen), ein Würzvorgang
 Beizen (Pflanzenschutz), eine Behandlung von Saatgut
 die Jagd mit abgerichteten Greifvögeln, siehe Beizjagd
 Das Behandeln von Naturfasern, um eine bessere Färbbarkeit zu erzielen, siehe Beizenfärbung

Siehe auch:
 Beitzen
 Beiz